Howard Johnson (songwriter) (1887–1941), Amerikaans songwriter
 Howard Johnson (saxofonist) (1905–1991), Amerikaans jazzmuzikant (altsaxofoon, klarinet)
 Howard Johnson (politicus) (1910–2000), Brits politicus
 Howard Johnson, bekend als Stretch Johnson (1915–2000), Amerikaans stepdanser en politiek activist 
 Howard Johnson (voetballer) (1925-2015), Brits voetballer
 Howard Johnson (tubaïst) (1941-2021), Amerikaans jazzmuzikant (tuba, baritonsaxofoon)
 Howard Johnson (zanger) (1956), Amerikaans zanger
 Howard Johnson (honkballer) (1960), Amerikaans honkballer
 Howard David Johnson (1954), Amerikaans schilder en illustrator
 Howard Deering Johnson (1897–1972), Amerikaans ondernemer
 Howard Hille Johnson (1846–1913), Amerikaans blindendocent en auteur
 Howard Wesley Johnson (1922–2009), Amerikaans econoom en wetenschapsmanager